B17 ou B-17 peut faire référence à :

Association 
 B17 Nantes, un local associatif de Nantes.

Cinéma 
 B17 la Forteresse volante (Fortress), film de guerre américain de Michael R. Phillips sorti en 2011.

Littérature 
 B-17 G, essai de Pierre Bergounioux (2001), partant d'une image de bombardier détruit par la chasse allemande.

Domaine militaire 
 Boeing B-17, un bombardier américain ;
 B17 magazine, une ancienne revue consacrée à la préservation du patrimoine militaire.

Jeu vidéo 
 B-17 Bomber, jeu vidéo de simulation de bombardier publié en 1982.

Sciences 
Biologie 
 HLA-B17, un antigènes des leucocytes humains.

Chimie 
 Vitamine B17.

Médecine 
 Autres hépatites virales aiguës, d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Automobiles
 Moteur Honda B17, un moteur automobile du constructeur japonais Honda ;
 Nissan Sentra B17, septième génération de la Nissan Sentra.

Routes 
  Bundesstraße 17, route fédérale allemande reliant   Gersthofen à la frontière autrichienne ;
  Route B17, route de Nicosie à  Chypre.

Signalisation
 Panneau de signalisation d'un intervalle minimal en France ;

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres